Csanády est un nom porté par plusieurs personnes :

  (1861–1937), militaire austro-hongrois, General der Infanterie ;
  (1895-1952), journaliste et poète sicule ;
 György András Csanády (1958–2011), chimiste et toxicologue hongrois ;
  († 1817), général-major de l'empire d'Autriche.